Březiny ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Březiny, Gemeinde im Okres Svitavy
 Březiny, auch Děčín XXVII, Stadtteil von Děčín
 Březiny, Ortsteil von Dobruška